A Rézsarkantyú a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat első évadjának hatodik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Rajzolták: Hernádi Edit, Szörényi Dalma
 Munkatársak: Dévényi Olga, Paál Klári, Ősz Szabó Éva, Szántai Éva
 Animációs rendező: Kiss Ilona
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Felvételvezető: Ács Karola
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Hápogi:  Horváth Gyula
 Pulyka: Dömsödi János
 Pulykáné: Simor Erzsi
 Szöcske: Kóti Kati
 Vizsla: Deák B. Ferenc

Források 

Kukori és Kotkoda (1. évad)